Seasons – stacja telewizyjna
 Seasons – album zespołu Sevendust
 Seasons – album Binga Crosby’ego
 „Seasons” – singel Ayumi Hamasaki
 „Seasons” – singel Olly’ego Mursa

Zobacz też